По́ловцов или По́ловцев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Половцов, Андрей Петрович (1868—после 1938) — русский генерал, помощник управляющего Кабинета Его Императорского Величества и заведующий земельно-заводским отделом Кабинета.
 Половцов, Валериан Викторович (1862—1918) — биолог, профессор Петербургского университета.
 Половцов, Виктор Андреевич (1803—1866) — русский военный инженер, писатель и педагог.
 
 Половцов, Лев Викторович (1867—1936) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Новгородской губернии.
 Половцов, Логин Петрович — лейтенант, кавалер ордена Святого Георгия VI класса (№ 2378; 26 ноября 1811).
 Половцов, Михаил Викторович (1829—1885) — генерал-лейтенант, начальник 14-й кавалерийской дивизии, учитель музыки будущего императора Александра III.
 Половцов, Николай Петрович (1873—1941) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Половцов, Пётр Александрович (1874—1964) — российский военачальник, генерал-лейтенант.

 Половцова, Варвара Николаевна (1877—1936) — первый русский философ-спинозист (с мая 1917 года фамилия пишется Половцева).
 Половцева, Ксения Анатольевна — основатель (с супругом А. А. Майером) в Петрограде (Ленинграде) религиозно-философского кружка «Воскресенье».
 
 См. также 
 Половцево
 Половцы

 Примечания